Faragó Péter (?–?) birkózó
 Faragó Péter (1918–1980) orvos, ideggyógyász
 Faragó Péter (1946) jogász, politikus, országgyűlési képviselő (1994–1998)
 Faragó Péter (1977) romániai magyar politikus, parlamenti képviselő
hasonló nevűek
 Faragó Péter István (1918–2004) fizikus, egyetemi tanár